Дво́йніки () — село у складі району Шал-акина Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Афанасьєвського сільського округу, раніше входило до складу ліквідованої Ольгінської сільської ради.

Населення — 189 осіб (2009; 301 у 1999, 352 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 63 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Шал-акина
Села Північноказахстанської області